De Communistische Partij van de Verenigde Staten (Engels: Communist Party USA, afgekort CPUSA) is een Amerikaanse politieke partij op marxistisch-leninistische grondslag, opgericht in 1919. Gedurende de eerste helft van de 20e eeuw was de partij de grootste communistische organisatie in de VS en speelde ze een rol in de vakbondsstrijd.

De CPUSA was een lidorganisatie van de Comintern.

Presidentsverkiezingen

Externe links 
 CPUSA-website
 Young Communist League USA Jongerengroep

Amerikaanse politieke partij
Communistische partij
Socialisme in de Verenigde Staten